Palazzo Poli – palazzo di Chioggia, in Veneto
Palazzo Poli – palazzo di Molfetta, in Puglia
Palazzo Poli – palazzo di Roma, in Lazio
Palazzo Poli – palazzo di Usigni, in Umbria